Чжан Кайчжень і Чжен Сайсай були чинними чемпіонками, але Чжен вирішила того року не брати участі. Чжан грала в парі з Дуань Інін, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Ніча Летпітаксінчай і Пеангтарн Пліпич.

Лян Чень і Лу Цзінцзін виграли титул, у фіналі перемігши другу сіяну пару Аояма Сюко і Ніномія Макото з рахунком 3–6, 7–6(7–2), [13–11].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Jiangxi International Women's Tennis Open, парний розряд
2016, парний розряд